Udrești se poate referi la:

Udrești, Dâmbovița
Udrești, Prahova
Udrești, Vâlcea

Vezi și 
 Udrea (nume de familie)
 Urdeș, sat în județul Alba
 Urdești, sat în județul Vaslui